Артельный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Артельный — посёлок в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Артельный — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Артельный сельский совет